Cosmotriphora olivacea är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Cosmotriphora olivacea ingår i släktet Cosmotriphora och familjen Triphoridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
olivacea